Havrebjerg er et flertydig stednavn:
 Havrebjerg – stationsby i Havrebjerg Sogn, Slagelse Kommune
 Havrebjerg (Haderslev Kommune) – bebyggelse i Oksenvad Sogn
 Havrebjerg (Hedensted Kommune) – bebyggelse i Nebsager Sogn